Зилово — топоним:

Россия
 Зилово — деревня в Новодугинском районе Смоленской области
 Зилово — железнодорожная станция на Сибирской магистрали, в Чернышёвском районе Забайкальского края
Украина
 Зилово — село в Турийском районе Волынской области